Robert I van Artesië, bijgenaamd de Goede, (?, 17 september 1216 — bij El-Mansoera, 8 februari 1250), was de vijfde (derde overlevende) zoon van koning Lodewijk VIII van Frankrijk en Blanca van Castilië.

Hij kreeg in 1237 het graafschap Artesië in apanage.

Op 14 juni 1237 trouwde hij met Machteld van Brabant, de dochter van Hendrik II van Brabant.
Zij kregen twee kinderen:
 Blanca van Artesië (1248 - 1302)
 Robert II van Artesië (1250 - 1302)

Robert I sneuvelde in Egypte tijdens de Zevende Kruistocht van zijn broer Lodewijk IX van Frankrijk. Hij leidde een roekeloze aanval op El-Mansoera. Hij en de tempeliers leidden de manschappen tot in de stad waar ze klem kwamen te zitten in de smalle straten. Volgens Jan van Joinville verschanste hij zich in een huis maar werd overmeesterd en gedood.

Hij werd opgevolgd door zijn postume zoon Robert II van Artesië.

Voorouders 

Graaf van Artesië
Huis Capet
Robert van Artesie I
Persoon in de 13e eeuw